Gragnano – comune italiano della città metropolitana di Napoli
Gragnano – frazione di Sansepolcro in provincia di Arezzo
Gragnano – frazione di Capannori in provincia di Lucca
Gragnano Trebbiense – comune italiano in provincia di Piacenza